Agostino Barbarigo je jméno, které nesly víceré významné osobnosti z mocného benátského rodu Barbarigů, především pak

 Agostino Barbarigo (1419–1501) – dóže benátský od roku 1486 až do své smrti
 Agostino Barbarigo (1516–1571) – diplomat a válečník, jeden z vítězů od Lepanta